Кадејан може да се односи на:

 Кадејан (Кондом), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Кадејан (Ош), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Кадејан Трашер, насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји